Dog poate fi:

 Dog Man Star, cel de-al doilea album al trupei britanice de rock alternativ Suede
 Yellow Dog Linux, distribuție de Linux bazată pe Fedora Core